Kovács Klára (1939) bábművész, színésznő
 Dózsáné Kovács Klára (1912–1982) gyermekorvos, az orvostudományok kandidátusa